1958 Голяма награда на Великобритания е 9-о за Голямата награда на Великобритания и седми кръг от сезон 1958 във Формула 1, провежда се на 19 юли 1958 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания